Cassius Darroux, homme politique dominicais
 Kelver Darroux, homme politique dominicais